Helminthoglypta berryi är en snäckart som beskrevs av Hanna 1929. Helminthoglypta berryi ingår i släktet Helminthoglypta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
berryi